Chvalkovský ist der Familienname folgender Personen:

František Chvalkovský (1885–1945), tschechischer Diplomat
Ladislav Chvalkovský (* 1944), tschechischer Bassgitarrist und Rocksänger